Борисовский — фамилия, а также название населённых пунктов в России.

Известные носители 
 Борисовский, Вадим Васильевич (1900—1972) — советский альтист и педагог.
 Борисовский, Владимир Захарович (1933—2012) — украинский государственный деятель.
 Павел (Борисовский) (1867—1938) — епископ Русской Православной Церкви.

Населённые пункты 
 Борисовский — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Борисовский — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Борисовский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Борисовский — посёлок в Куйбышевском районе Калужской области.
 Борисовский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Борисовский — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Борисовский — посёлок в Ордынском районе Новосибирской области.
 Борисовский — прежнее название села Борисовского в Шербакульском районе Омской области.
 Борисовский — посёлок в Нижнетуринском городском округе Свердловской области.
 Борисовский — посёлок в Вышневолоцком городском округе.

См. также 
 Борисовский мост
 Борисовский проезд
 Борисовский район
 Борисовский сельсовет
 Борисовский уезд

 Борисов
 Борисова
 Борисовка
 Борисово
 Борисовская
 Борисовское
 Казаче-Борисовский